Анџелика се може односити на:
 Анџелика (Висконсин)
 Анџелика (Њујорк)